Shakin’ the Ground – album muzyczny norweskiego wokalisty i producenta, Olego Børuda, wydany w 2008 roku. Wyprodukowany przez Olego Børuda oraz Rubena Dalena.

Lista utworów 

Japońska edycja zawierała dodatkowo trzynasty utwór – Stick Together (5:25).

Muzycy 
 Ole Børud – wokal, chórki, gitary, programowanie, instrumenty klawiszowe
 Frode Østang Mangen – instrumenty klawiszowe
 Ruben Dalen – perkusja, instrumenty perkusyjne
 Markus Lillehaug Johnsen – gitary
 André Berg – gitary
 Lars-Erik Dahle – gitara basowa
 Espen Østang Mangen – perkusja
 Per Erik Tørfoss – perkusja
 David Fjelde – gitara basowa
 Stein Austrud – instrumenty klawiszowe
 Atle Hundsnes – organy Hammonda
 Jens Petter Antonsen – trąbka
 Børge Are Halvorsen – saksofon
 Torbjørn Sunde – puzon
 Hilde Stavnem Børud – chórki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2008